Bole-bole pode referir-se a:

 Briza maxima - espécie vegetal
 Briza media - espécie vegetal

Desambiguação